Survival (álbum de Bob Marley)
 Survival (álbum de Grand Funk Railroad)
 Survival (canção) de  Muse
 Survival (canção de Eminem)